

Мшанка — село в гміні Воля-Угруська Володавського повіту Люблінського воєводства
 Мшанка — село в гміні Лужна Горлицького повіту Малопольського воєводства

Див. також 
 Мшанець (притока Дністра)